Cribs kan syfta på:

 MTV Cribs – ett realityprogram som sänds i MTV
 The Cribs – en musikgrupp